«Қазмедиа орталығы» (с казах. — «Казмедиа центр») — современный деловой технологический комплекс, обеспеченный инфраструктурой для бесперебойного производства медиаконтента, и обеспечения качественного вещания для населения Республики Казахстан.«Первоклассное техническое оснащение „Қазмедиа орталығы“ позволяет причислять его к самым передовым не только в Центральной Азии и странах СНГ, но и в мире.» - Н. А. НазарбаевТелецентр представляет собой 22-х этажное здание, оборудованное для бесперебойного полного цикла производства медиаконтента и обеспечения качественного вещания национальных медиа в Казахстане.

Это 15 аппаратно-студийных блоков, в том числе Sky-студии с панорамными видами на Астану, виртуальная студия, многофункциональный киноконцертный зал, выставочные холлы, коворкинг зона, звукозаписывающие студии.

Вещание 5 телеканалов и 3 радиостанций производится на технологической базе «Қазмедиа орталығы».

Технические возможности медиацентра позволяют одновременно принимать сигналы в высоком качестве: до 7 с европейских (или азиатских) и до 23 каналов с казахстанских спутников. Таким образом «Қазмедиа орталығы» полностью обеспечивает прием трансляций по всему миру по заявкам телеканалов.

История 
Идею появления медиацентра начали разрабатывать с 2007 года. Архитектурный проект здания телецентра разработан турецкой компанией Tabanlıoğlu Architects, генеральным подрядчиком выступила турецкая строительная компания АО «Sembol construction», а технологическим оснащением занималась турецкая компания АKFA.

Хронология 
 8 декабря 2010 года — начало строительства комплеккса .
 2011 год — строительство АО «Sembol construction» здания телерадиокомплекса с рабочим названием «Астана медиа центр» на территории, принадлежащей АО "Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
 17 марта 2011 года — зарегистрировано ТОО «Управляющая компания Телерадиокомплекса».
 17 апреля 2012 года — дата утверждения Акта Государственной приемочной комиссии.
 25 апреля 2012 года — постановлением Правительства Республики Казахстан № 518 создано ТОО "Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», основным видом деятельности, которого определено функционирование здания «Қазмедиа орталығы» (название — инициатива Елбасы Н. А. Назарбаева) в городе Астане.
 1 сентября 2012 года — официальное открытие медиацентра вместе с запуском первого круглосуточного телеканала «Хабар24».

«Қазмедиа орталығы» сегодня 
В помещениях телецентра постоянно работают:

 Хабар (телеканал)
 Хабар 24
 Kazakh TV
 Qazaqstan (телеканал)
 Балапан (телеканал)
 Первый канал «Евразия»
 Шалкар (радио)
 Астана (радио)
 Казахское радио

Студии и залы 
В здании имеются 15 съемочных студий, из которых: - 3 новостные студии;- 4 больших съемочных павильона, каждая площадью более 800 м².;

— Студия с системой виртуальной и дополненной реальности (72,4 м².);

— Брифинг-центр Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (СЦК);

— Гибридная студия на базе Большой звукозаписывающей студии (БЗС) площадью 417,5 м².

— 5 студий для производства программ площадью от 52 до 415 м²

Для радио контента — 4 эфирные студии (3 из них в работе, 1 в резерве) и 9 монтажных аппаратных.

Общая площадь всех студий составляет 6 534 м².

10 студий расположены на 1 этаже, 4 студии на 3 этаже, 1 студия SKY на 22 этаже здания.

Также на 1 этаже располагаются 2 малые звукозаписывающие студии, используемые телеканалами для дублирования контента.

Для производства телевизионного контента работают 73 монтажные аппаратные.

Студия виртуальной и дополненной реальности аппаратно-студийный блок 3 (АСБ-3) 
Система графического оформления VizRT Virtual Studio — это комплекс оборудования и программного обеспечения, способствующий внедрению инструментов виртуальной и дополненной реальности в производство телевизионного контента. На сегодняшний день данную систему используют 800 телеканалов мира, среди которых «FoxNews», «Discovery channel», «CCTV», «Aljazeera», «Eurosport 1» и другие.Виртуальная система 3D позволяет отказаться от постройки и хранения громоздких и дорогостоящих декораций и видеостен, автоматизировать производство, при этом сохраняя возможность моментальной смены виртуальной сцены во время эфира

Аппаратно-студийный блок 11 
Роботизированная и автоматизированная студия производства новостей телеканала «Хабар24» — не имеет аналогов в Казахстане и на территории Средней Азии.

Благодаря внедрению роботизации и автоматизации в производство новостного контента, в 2017 году «Қазмедиа орталығы» удостоен Премии имени Владимира Зворыкина, за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений, которые привели к значительным улучшениям в производстве и воспроизведении аудио- и видеоконтента.

В студии установлены 4 роботизированные камеры.

Пробный тестовый запуск — март 2017 года, полный рабочий цикл — май 2017 года.

Особенностью данной студии является именно совмещение автоматизации эфира, роботизированной системы и действующего студийного оборудования в одно целое

Для проведения концертов, спектаклей, кинопоказов, форумов, конференций, в здании имеется:
 киноконцертный зал до 888 посадочных мест;

 выставочный (западный) холл площадью 1335 м².;

 конференц-зал на 21 этаже с панорамным видом на город площадью 225 м².

Достижения компании 
14 декабря 2012 года «Қазмедиа орталығы» официально стала полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза

11 октября 2019 года «Қазмедиа орталығы» награждён дипломом победителя в республиканском конкурсе «Зеленый офис-2019»

15 сентября 2020 года «Казмедиа орталығы» победило в номинации «Проект года в Казахстане» международной премии за технологическое развитие телекомпаний, радиостанций, киностудий и видеоплатформ «TKT International Awards 2020»

Генеральные директоры 
 Сахариянов Канат Акылбаевич (18.06.2012-19.11.2014)
 Куанышев Жапсарбай Ильясович (30.12.2014-16.02.2015)
 Ескендиров Меир Гариполлаевич (16.02.2015-04.08.2015)
 Аюпов Мирболат Хайратович (05.08.2015-28.02.2018)
 Жунусова Ляззат Олжабаевна (с 05.05.2018-19.04.2022)
 Касымжанов Канат Сакенович (с 19.04.2022 года)

Мероприятия 
«Astana Media Week» — это ежегодное событие, направленное на развитие отечественной медиасферы и продвижение деловых отношений в индустрии на региональном уровне. Впервые проведена в 2017 году, традиционно проходит осенью, длительность 2-3 дня. В 2020 году из-за пандемии вышла в онлайн формат благодаря чему расширила аудиторию и собрала около 10 000 зрителей.

«Тұмар» — национальная телевизионная Премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

«Үркер» — национальная Премия присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, направлена на повышение престижа журналистики, утверждение профессиональных стандартов. Данная Премия проводится с 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Қазмедиа орталығы: Главная студия страны
 Огромные часы появились в небе над Нур-Султаном — фото
 «Қазмедиа орталығы» оснащен самым передовым оборудованием

Телецентры
Телеканалы Казахстана
Средства массовой информации Казахстана
Небоскрёбы Казахстана
Здания и сооружения, построенные в 2012 году
Здания и сооружения, заложенные в 2010 году
Появились в 2012 году в Казахстане